Chinde steht für:

Chinde (Fluss), Fluss in Mosambik
Chinde (Distrikt), Distrikt in Mosambik
Chinde (Mosambik), Stadt in Mosambik
Chindesaurus, eine Dinosaurierart